Künzli ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Künzli (1771–1852), Schweizer Politiker
 
 Carl Künzli-Tobler (1862–1925), Schweizer Kaufmann und Verleger von Ansichtskarten
 Fritz Künzli (1946–2019), Schweizer Fußballspieler
 Otto Künzli (* 1948), Schweizer Goldschmied und Hochschullehrer
 Raymond Künzli (* 1984), Schweizer Radrennfahrer

Künzli steht auch für:
 Gebr. Künzli Zürich, Schweizer Ansichtskartenverlag
 Künzli Sports Cars, Schweizer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Künzle